Чосич () — сербская фамилия, происходящая от прозвища со значением «безбородый»:
 Чосич, Божидар (род. 1982) — сербский футболист.
 Чосич, Бора (род. 1932) — сербский и хорватский писатель.
 Чосич, Джордже (род. 1995) — боснийский футболист, защитник.
 Чосич, Добрица (1921—2014) — югославский писатель, политик, первый президент Югославии (в 1992—1993 гг.).
 Чосич, Зоран (род. 1963) — югославский биатлонист, отец Миро Чосича.
 Чосич, Крешимир (1948—1995) — югославский и хорватский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Чосич, Миро (род. 1983) — боснийский биатлонист, сын Зорана Чосича.
 Чосич, Урош (род. 1992) — сербский футболист.